

Astronomia 
 134P/Kowal-Vávrová – cometa periodica appartenente alla famiglia delle comete gioviane

Persone 
 Dana Vávrová – attrice e regista ceca naturalizzata tedesca
 Zdeňka Vávrová – astronoma ceca